Монаган, Мо́нахан — фамилия.

Известные носители 
 Монаган, Доминик (англ. Dominic Bernard Patrick Luke Monaghan; род. 1976) — британский актёр.
 Монаган, Мишель (, род. 1976) — американская актриса.
 Монаган, Ринти (); известен как: Ринти Монаган (; 1920—1984) — британский ирландский боксёр-профессионал.
 Монаган, Том (полное имя: Томас Стефан Монаган, ) — американский предприниматель и католический филантроп.

См. также

Примечания